Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Copa Colsanitas) van 2021 vond plaats van maandag 5 tot en met zondag 11 april 2021 in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de 23e editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Amanda Anisimova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Chinese Zheng Saisai kwam niet verder dan de tweede ronde.

De met een wildcard toegelaten negentienjarige thuisspeelster María Camila Osorio Serrano bereikte de finale zonder een set te verliezen. In de eindstrijd ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Sloveense Tamara Zidanšek in drie sets. Osorio Serrano wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arantxa Rus was het derde reekshoofd, maar bleef steken in de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de Australische titelhoudsters Zoe Hives en Astra Sharma had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Sharma speelde samen met de Spaanse Aliona Bolsova – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, de Nederlandse Arantxa Rus en Tamara Zidanšek uit Slovenië, kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Elixane Lechemia en Ingrid Neel won het toer­nooi. In de op zaterdag 10 april gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Mihaela Buzărnescu en Anna-Lena Friedsam in twee sets. Het was zowel voor Française Lechemia als voor de Amerikaanse Neel de eerste WTA-titel van hun loopbaan.

De andere Nederlandse deelneemster, Rosalie van der Hoek, vormde samen met de Australische Arina Rodionova het tweede reekshoofd – zij bereikten de halve finale, waarin zij verloren van Buzărnescu en Friedsam.

Er speelden geen Belgische dames mee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Bogota 2021
Bogota